Вальсдорф — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Вальсдорф — коммуна в Германии, в земле Бавария.

См. также 
 Вальдорф